Le elezioni comunali in Puglia del 2007 si sono svolte il 27 e 28 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 10 e 11 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente sono andati al voto 55 comuni pugliesi, di cui 19 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Alberobello

Castellana Grotte

Giovinazzo

Polignano a Mare

Sannicandro di Bari

Santeramo in Colle

Turi

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Canosa di Puglia

Minervino Murge

San Ferdinando di Puglia

Trani

Provincia di Brindisi

Erchie

Fasano

Latiano

Mesagne

San Michele Salentino

Torchiarolo

Provincia di Foggia

Accadia

Apricena

Carpino

Castelluccio dei Sauri

Celenza Valfortore

Chieuti

Lucera

Monte Sant'Angelo

Motta Montecorvino

Orsara di Puglia

Panni

Rignano Garganico

Rodi Garganico

Vico del Gargano

Provincia di Lecce

Aradeo

Castrignano de' Greci

Castro

Galatone

Lecce

Leverano

Martano

Matino

Nardò

Otranto

Racale

Salice Salentino

San Cassiano

San Cesario di Lecce

San Pietro in Lama

Scorrano

Uggiano la Chiesa

Provincia di Taranto

Castellaneta

Fragagnano

Martina Franca

Mottola

Palagiano

Sava

Taranto

Note

Puglia
2007